Достижение:
 Достижение — попадание в определённое место, переход к определённому статусу, возрасту или качеству, воплощение определённого плана.

Топоним

Белоруссия 
 Достижение — деревня в Глусском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Достижение — до 2007 г. название села Кокдала Каратальского района Алматинской области.

Россия 
 Достижение — посёлок в Ковровском районе Владимирской области.